La expresión Escudo de Santiago puede referirse al:

 Escudo de la comuna de Santiago, (Chile).
 Escudo de la provincia de Santiago del Estero, (Argentina).
 Escudo de Santiago de Cali, (Colombia).
 Escudo de Santiago de Compostela, (España).
 Escudo de Santiago del Molinillo, (España).